Entlastungspaket steht für folgende Regelungsbündel der deutschen Bundesregierung:

 Erstes Entlastungspaket
 Zweites Entlastungspaket
 Drittes Entlastungspaket